Пауль (Паулюс) ван Вианен (, род. ок 1570, Утрехт — ум. 1613, Прага) — нидерландский ювелир, золотых дел мастер, график и медальер.

Жизнь и творчество 

Родился в семье золотых и серебряных дел мастеров со старинными традициями в этом искусстве. В возрасте десяти лет его отец Виллем Керстенс ван Вианен отдаёт Паулюса в обучение сперва в мастерскую утрехтского золотых дел мастера Бруно ван Лейденберха (1530—1604), а затем его брата Корнелиса ван Лейденберха. После завершения своего художественного образования юноша совершает поездку по Франции, Германии и Италии. В Италии он по доносу завистников был арестован инквизицией и находился некоторое время в заключении. После поручительства императора Рудольфа II, при дворе которого ван Вианен позднее будет работать, мастер был освобождён. В 1590-е годы ван Вианен живёт и работает в Мюнхене. Здесь он получает баварское гражданство и по решению герцога Максимилиана I, заказы которого выполнял, был зачислен в члены мюнхенского цеха золотых дел мастеров. В 1601 году ван Вианен переезжает в Зальцбург и работает при дворе архиепископа Вольфа Дитриха фон Райтенау. В 1603 году мастер поступает на службу как придворный золотокузнец к императору Рудольфу II в Праге. Скончался там же во время эпидемии чумы.

Брат Пауля, Адам ван Вианен, также был выдающимся ювелиром и золотых дел мастером.

Паулюс ван Вианен работал в основном над рельефами и пластикой малой формы. Он изготавливал медальоны и медали, памятные монеты, сосуды — преимущественно из серебра. С большой долей вероятности мастер перед своим мюнхенским творческим периодом некоторое время провёл в соседнем Нюрнберге, так как его работы и орнаменты на мифологические и библейские темы весьма близки стилистически к разработанной нюрнбергскими златокузнецами методике. В пражских произведениях мастера ощущается значительное итальянское влияние — как и у многих других нидерландских ювелиров, проходивших обучение в Италии. Изображения фигур мастером указывают на некоторые творческие заимствования у художников Бартоломеуса Шпрангера и Ганса фон Ахена, а также скульптора Адриана де Вриса.

Сохранились до наших дней также значительное количество рисунков и прочей графики, созданной рукой Пауля ван Вианена. Относятся они по большей части к его зальцбургскому и пражскому периодам. В то время как его фигуративные наброски являются, как правило, эскизами для исполненных в будущем пластических работ, пейзажи художника можно рассматривать как вполне самостоятельные, законченные произведения, автор которых проявляет в них свою искреннюю любовь к природе.

Примечания

Литература 
 Gerszi, Teréz: Paulus van Vianen. Handzeichnungen, Hanau 1982.
 Sandrart, Joachim von: Teutsche Academie der Edlen Bau-, Bild- und Mahlerey-Künste, Nürnberg 1675.

Ссылки 

Ювелиры по алфавиту
Ювелиры Нидерландов
Медальеры
Скульпторы Нидерландов
Графики Нидерландов
Скульпторы маньеризма
Придворные художники
Умершие от чумы